Пётр Йосифов Ле́сов (; род. 12 сентября 1960, село Секирово, Раковски, Болгария) — болгарский боксёр, олимпийский чемпион 1980 года (один из 4 олимпийских чемпионов по боксу в истории Болгарии), двукратный чемпион Европы (1981 и 1983). Заслуженный мастер спорта Болгарии (1979). Кавалер ордена Народной Республики Болгария III степени (1987).

Биография 
Пётр Лесов родился 12 сентября 1960 года в селе Секирово (ныне в черте города Раковски). Начал заниматься боксом в возрасте 14 лет под руководством Любена Гаджева в боксёрской школе ДФС «Локомотив» при училище имени Христо Ботева. Его двоюродный брат Йордан также стал боксёром. В 1979 году выиграл чемпионат мира среди юниоров в Иокогаме, в 1978 году стал чемпионом Балкан среди молодёжи.

В 1980 году был включён в состав сборной Болгарии на Олимпийских играх в Москве. Дойдя до финала этих соревнований, одержал досрочную победу над советским боксёром Виктором Мирошниченко и завоевал золотую медаль. В 1981 и 1983 годах становился чемпионом Европы.

Представлял пловдивский «Локомотив» (1974—1979) и ЦСКА (1979—1985). В 1991—1992 годах выступал на профессиональном ринге, в единственном победном бою стал чемпионом Болгарии в полулёгком весе. 

Окончил автотранспортный техникум в Пловдиве.

После завершения своей спортивной карьеры занимается тренерской деятельностью. Среди его наиболее известных учеников чемпион мира Детелин Далаклиев. С 1985 года работал в ЦСКА, с 1989 года — старшим тренером. В 2007—2011 годах был главным тренером сборной Болгарии по боксу, потом стал работать в женской сборной. В 2009 году признавался лучшим тренером года в Болгарии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Петър Лесов: Давал съм пари на Кобрата, той ми заби нож в гърба!
 Интервю с Петър Лесов

Боксёры по алфавиту
Боксёры Болгарии
Олимпийские чемпионы по боксу
Олимпийские чемпионы от Болгарии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы Европы по боксу
Заслуженные мастера спорта Болгарии
Тренеры по боксу Болгарии
Почётные граждане Пловдива